Илья́ Авербу́х:
 Авербух, Илья Изяславич (род. 1973) — российский фигурист, предприниматель, телепродюсер и хореограф в фигурном катании. Чемпион Европы и мира, серебряный призёр Олимпиады 2002 года.
 Авербух, Илья Шейвахович (род. 1952) — молдавский советский и израильский физик-теоретик.